Allington kan syfta på:

 Allington (äpple) – en äppelsort, vars ursprungsland är England, mer precist Lincolnshire

Geografi
 Allington, All Cannings – en ort i All Cannings, Wiltshire, England
 Allington, Chippenham Without – en ort i Chippenham Without, Wiltshire, England
 Allington, Salisbury – en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Allington, Dorset – en ort och civil parish i Dorset, England
 Allington, Kent – en ort i Kent, England
 Allington, Lincolnshire – en ort och civil parish i Lincolnshire, England